— японский разговорный термин, обычно используемый для описания детей раннего подросткового возраста, имеющих идеи величия и переоценивающих себя и своё значение в мире (например, убеждённых в обладании особыми скрытыми способностями или знаниями, которые могут поставить под угрозу мировой порядок и т. п.). Термин был популяризирован в таких манге, аниме и ранобэ, как Love, Chunibyo & Other Delusions, Aura: Koga Maryuin’s Last War и т. п. Он стал жаргонным термином в японской культуре отаку и связанной с ней продукцией: манге, ранобэ, аниме и т. д.

История 
Термин был придуман японским комиком и радиоведущим  в 1999 году во время его радиопередачи  (сокращёно «UP’S»), где он объяснил детские, инфантильные устремления учащихся средней школы тем, что они якобы больны синдромом, который он обнаружил. В 2009 году он выступил с заявлением, отвергнув серьёзность использования термина «синдром восьмиклассника», поскольку он, несмотря на то, что был просто юмористическим и спонтанным комментарием, стал серьёзно изучаться в психологии.

«Синдром восьмиклассника» обычно ассоциируется с молодыми людьми, которые под влиянием программ, книг, видеоигр и других аудиовизуальных источников информации, жанров фэнтези, ужасов или научной фантастики связывают себя с полученным опытом и называют себя особенными людьми со сверхъестественными способностями и/или знаниями.

В 2008 году автор ранобэ Хёя Саэгами написал книгу под названием , в которой он выделяет три типа «синдрома восьмиклассника»:

  — это те подростки, которые ведут себя антисоциально, притворяясь, что принадлежат к преступному миру, хотя они редко бывают как-то связаны с маргинальной средой, и их представления и знания о ней исходят главным образом из стереотипов, показанных в телевизионных программах.
  — это подростки, подражающие хипстерам. Они стремятся быть особенными, выражая непринятие самых известных и популярных мод, тем самым самовыражаясь. По иронии судьбы, эти люди обычно просто принимают «подпольную» моду, и хотя они не идентифицируются как особое течение субкультуры, их легко узнать по внешнему виду и поведению. Основная идея этого типа — «идти против течения» и поддерживать отношения с людьми с одинаковыми интересами.
  — тип, чаще всего отождествляющийся с термином «синдром восьмиклассника». Это подростки-любители фантастики, фэнтези, сверхъестественного, теорий заговоров, которые верят, что у них есть скрытые силы и способности, делающие их сверхчеловеческими, мудрыми, магическими существами и т. п. Поэтому они создают псевдонимы для альтернативных личностей, с которыми чувствуют себя отождествлёнными и на основе которых часто основывают эстетику своей внешности и поведения.

Наследие 
Литературный критик Боси Тино заявил, что он хотел бы дать роману «Дон Кихот» подзаголовок «Синдром восьмиклассника в 50 лет». Он объяснил это порочным кругом, который можно увидеть в романе, характеризуемый тем, что «главный герой видит мир через розовые очки, и его окружение вынуждено подыгрывать ему или отвернуться от него, чтобы не отрицать его заблуждения, что, однако, только заставляет главного героя всё больше и больше поддаваться этим заблуждениям».

Синдром восьмиклассника как подход к обучению 
«Синдром восьмиклассника» в настоящее время используется в качестве подхода к изучению немецкого языка японскими студентами.  с 2015 года провело ряд мероприятий под названием , которые вызвали в Японии интерес со стороны СМИ.

См. также 

 Подростковый возраст
 Антисоциальность
 Грандиозность

Примечания

Литература 
 塞神雹夜 Jagan Jagan 『中二病取扱説明書』  ISBN 978-4-7753-0685-7､(発行：2008年12月20日）
 オタク文化研究会 『オタク用語の基礎知識』 マガジン・ファイブ ISBN 978-4-434-07396-0、（発行：2006年2月）
 塞神雹夜著、王藝霏譯，《中二病使用說明書》，銘顯文化，2009年12月，ISBN 978-9862600023

Ссылки 
 
 
 

Аниме
Манга
Термины и понятия аниме и манги
Сленг
Сетевой жаргон
Пейоративы
Социальная психология
Межличностные отношения
Синдромы
Культура Японии
Психология подростков